Eurométropole Tour 2021 var den 80. udgave af det belgiske cykelløb Eurométropole Tour. Det 193 km lange linjeløb blev kørt i provinsen Hainaut den 2. oktober 2021 med start i Tournai og mål i La Louvière. Løbet var en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 80. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI ProSeries 2021